Municipio de West Fork puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de West Fork (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Washington.
 Municipio de West Fork (condado de Franklin, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de West Fork (condado de Monona, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Monona.
 Municipio de West Fork (condado de Woodbury, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Woodbury.